Voßberg ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich August Voßberg (1800–1870), deutscher Beamter,  Numismatiker  und  Sachbuchautor 
 Horst Voßberg († 2015), deutscher Theatermacher

Voßberg ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Voßberg (Flieth-Stegelitz), Gemeindeteil von Flieth-Stegelitz, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Voßberg (Pritzwalk), Wohnplatz der Stadt Pritzwalk, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Voßberg (Usedom), Ortsteil der Stadt Usedom, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 eine Ortslage in Letschin im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 eine Siedlung, die zur Gemeinde Dobersdorf im Kreis Plön gehört 
 einen Berg des Sintfeldes in Nordrhein-Westfalen, siehe Voßberg (Sintfeld)
 eine Siedlung in der Stadt Lohne (Oldenburg) im  Landkreis Vechta  in Niedersachsen
in Polen
 Baczyn (ehemals Voßberg im Landkreis Arnswalde, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Choszczno
 Lisiki (ehemals Voßberg im Landkreis Danzig, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Trąbki Wielkie
 Lisowo (ehemals Voßberg im Landkreis Saatzig, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Chociwel
 Wąsowo (ehemals Voßberg im Landkreis Schlochau, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern

Voßberg steht für:
 eine Anhöhe bei Galenbeck in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Voßberg (Galenbeck)
 eine Anhöhe bei Kirchnüchel in Schleswig-Holstein, siehe Voßberg (Kirchnüchel)
 eine Anhöhe bei Munster in Niedersachsen, siehe Voßberg (Munster)
 eine Anhöhe bei Ostrohe in Schleswig-Holstein, siehe Voßberg (Ostrohe)
 Voßberg (Calvörde), ein Flurname in der Gemeinde Calvörde

Siehe auch:
 Fosberg
 Vossenberg
 Vossbarg
 Vosberg
 Voßberge
 Vosseberg